Naszály kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Naszály (ort), Komárom-Esztergom, 
 Naszály (bergstopp), Pest, 

Robotskapade Ungernförgreningar